A competição da categoria até 100 kg masculino do judô nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 foi realizada no dia 23 de agosto no Centro Internacional de Convenções, em Cingapura. A primeira luta teve início às 13:05 e a final às 18:30 (UTC+8). Um total de onze judocas competiu neste evento, limitado a lutadores com peso corporal inferior a 100 quilogramas. Foram distribuídas duas medalhas de bronze em todas as competições do judô.

Medalhistas

Resultados

Repescagem 

Eventos do judô nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010